Cacyreus är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Butler 1898. Cacyreus ingår i familjen juvelvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Juvelvingar
Cacyreus